Pierre Biarnès (1932-2022), homme politique français ;
 Vincent Biarnes (1974-), navigateur français.